Blato (Dubrovnik-Neretva), een gemeente op het eiland Korčula in de Kroatische provincie Dubrovnik-Neretva
Blato (Mljet)
Blato (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica
Blato (Slovenske Konjice), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenske Konjice
Blato (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje